Насеобина Бабановци су насељено мјесто у општини Прњавор, Република Српска, БиХ. Према попису становништва из 1991. у насељу је живјело 506 становника.

Географија

Историја

Становништво

Напомене

Види још 
 Општина Прњавор

Референце

Спољашње везе 

 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)

Општина Прњавор
Насељена мјеста у Републици Српској
Википројект географија/Насеља у Босни и Херцеговини